Бумажные города:
 Бумажные города (роман) — роман Джона Грина.
 Бумажные города (фильм) — американский фильм режиссёра Джейка Шрейера.